Почётный гражданин Алтайского края — высшая награда Алтайского края, почётное звание присваиваемое Алтайским краевым Законодательным Собранием гражданам Российской Федерации.

Основания и процедура присвоения звания 
Присваивается Алтайским краевым Законодательным Собранием гражданам Российской Федерации, имеющим государственные награды Российской Федерации и (или) награды СССР, РСФСР за особо выдающиеся заслуги перед Алтайским краем, связанные с развитием Алтайского края, высокими достижениями в труде, защитой прав и свобод человека и гражданина, укреплением мира и согласия в обществе, повышением авторитета Алтайского края в Российской Федерации и за рубежом, за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного или гражданского долга на благо Российской Федерации и Алтайского края.

Статус и права почётного гражданина 
Почётный гражданин Алтайского края получает:
 единовременно денежную сумму в размере 50 МРОТ;
 ежемесячно денежную сумму в размере 5 000 рублей;
 ежегодно бесплатную путевку в санатории, расположенные на территории Алтайского края.

Почётные граждане Алтайского края 
 Айдарханов, Каримхан Айдарханович
 Афанасьев, Антон Григорьевич
 Батанин, Иван Ильич
 Белоусова, Мария Игнатьевна
 Борисова-Хроменко, Валентина Михайловна
 Голубева, Мария Архиповна
 Гуков, Павел Иванович
 Игнатович, Анатолий Иванович
 Калашников, Михаил Тимофеевич
 Калинина, Ида Павловна
 Камышников, Владимир Степанович
 Каргаполов, Вадим Александрович
 Копелиович, Израил Наумович
 Максименко, Илья Александрович
 Мельников, Анатолий Иванович
 Овсиевская, Руфина Серафимовна
 Паротиков, Дементий Гаврилович
 Парфёнов, Евгений Ерофеевич
 Погуляй, Виктор Дмитриевич
 Ростовцев, Николай Алексеевич
 Сакович, Геннадий Викторович
 Таран, Иван Иванович
 Титов, Герман Степанович
 Христенко, Василий Тимофеевич
 Чернышов, Владимир Филиппович
 Шойхет, Яков Нахманович
 Эрнст, Артур Яковлевич
 Юдалевич, Марк Иосифович
 Яркин, Иван Алексеевич

Ссылки 
 Почётные граждане Алтайского края 
 Положение о звании Почётный гражданин Алтайского края 
 Закон Алтайского края «О наградах Алтайского края» 

Награды Алтайского края
Высшие государственные награды субъектов Российской Федерации